Mabley ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Mabley (1906–1984), Dramatiker und Drehbuchautor
 Moms Mabley (1894–1975), amerikanische Komikerin

Mabley bezeichnet außerdem:
 Smith & Mabley Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller